Jusqu'au bout du monde est un film français de François Villiers, sorti en 1963.
 Jusqu'au bout du monde (Bis ans Ende der Welt) est un film allemand de Wim Wenders, sorti en 1991.
 Jusqu'au bout du monde est un téléfilm français de Jérôme Boivin, sorti en 2003.
 Jusqu'au bout du monde est un téléfilm français de Gilles de Maistre, diffusé le  sur France 2.
 Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde (Pirates of the Caribbean: At World's End) est un film américain de Gore Verbinski, sorti en 2007.
 Jusqu'au bout du monde, de Guy Beauché, sorti en 2015.

Homonymie de titre